Medicus Mundi Internacional, organització no governamental que s'ocupa del foment de l'assistència sanitària en els països en vies de desenvolupament
 Marina Militare Italiana, branca de Marina de les forces armades d'Itàlia
 Casa MMI (de les inicials del promotor Manuel Moratiel Ibáñez), edifici d'arquitectura racionalista situat a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
 Motorola Mobility, Inc., empresa de telecomunicacions estatunidenca
 Monolithic Memories, Inc., empresa estatunidenca creadora de dispositius electrònics programables
 Interfície d'usuari (del seu nom en anglès Man-Machine Interface), medi a través del qual l'usuari pot comunicar-se amb una màquina